Litrix Linux é um distribuição linux em formato live CD que pode ser instalada também como sistema operacional Desktop em computadores x86.

História 

O projeto Litrix linux foi criado e desenvolvido por Vagner Rodrigues a partir da soma de algumas experiências pessoais do mesmo. 

O primeiro ensaio do projeto aconteceu por volta do ano de 2000 com o lançamento do BZS (Brazilian Zip Slackware) uma versão modificada do Slackware capaz de ser executada em partições FAT 32 dando uma opção a usuários Windows 9X que não conheciam o sistema GNU/Linux a ter os primeiros contatos sem necessidade de reparticionamento do HD.

Porém devido a problemas de hospedagem na época o sistema ficou pouco período disponível para download.

No final de 2003 devido a vários problemas com servidores de impressão e filtros para impressoras no Slackware, Vagner começou a procurar uma alternativa melhor no quesito filtros de impressão que APSFILTER  usado no Slackware.

Após criar pacotes para Slackware do Foomatic + cups para Slackware Vagner pega uma copia do script que gera o live CD Slax e desenvolve o Litrix linux 1.0

Mais tarde o Litrix linux cria um "fork" das similaridades com o Slax e passa ter seu próprio script de geração de live CD e boot de CD.

Em 2005 o Litrix 2.1 foi a vez de se despedir da base Slackware e passar a usar a base Gentoo permitindo trazer novos recursos e capacidade de ser customizados para maior desempenho.

Atualidade 

Atualmente o Litrix Linux baseado na meta distribuição Gentoo esta na versão 8.5, com o Litrix é possivel se ter um sistema Gentoo compilado sem perder tempo pois ela ja vem totalmente compilada e com aplicativos basicos para uso diario.

Distribuições Linux